

Patronyme 

 Christophe Guida (1982-), organiste français ;
 Clay Guida (1981-), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Gloria Guida (1955-), actrice italienne ;
 Maria Guida (1966-), athlète italienne, spécialiste du fond et du marathon ;
 Wandisa Guida (1935-), actrice italienne.

Titre 

 Guida, réalisé par Rosana Urbes en 2015.

Patronyme hispanique